Chalana peut désigner :
 Fernando Chalana (1959-2022), footballeur portugais ;
 Chalana (ou Chata), bateau utilisé au Venezuela ;
 Rio Chalana, rivière brésilienne, affluent du fleuve le Rio Uruguay.